Debra kan syfta på:

 Debra (namn) – ett förnamn
 Debra (låt) – en låt av Beck

Geografi
 Debra, Kharagpur – en del av Kharagpur i Västbengalen
 Amba Debra – ett berg i Eritrea

Se även
 Debra Hachir – flera